|-
| (36801) 2000 SZ49||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36802) 2000 SJ54||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36803) 2000 ST54||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36804) 2000 SX61||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36805) 2000 SW62||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36806) 2000 SD63||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36807) 2000 SM67||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36808) 2000 SA68||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36809) 2000 SZ68||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36810) 2000 SN69||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36811) 2000 SA70||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36812) 2000 SN70||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36813) 2000 SS70||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36814) 2000 SX71||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36815) 2000 SX74||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36816) 2000 SD75||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36817) 2000 SL76||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36818) 2000 SG79||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36819) 2000 SO80||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36820) 2000 SK82||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36821) 2000 SY84||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36822) 2000 SH86||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36823) 2000 SM86||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36824) 2000 SQ86||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36825) 2000 SL87||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36826) 2000 SS88||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36827) 2000 SP89||||22 вересня 2000||Обсерваторія ім. Айлін Коллінс||Ентоні Сессі
|-
| (36828) 2000 ST94||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36829) 2000 SQ99||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36830) 2000 SW100||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36831) 2000 SD101||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36832) 2000 SA102||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36833) 2000 SY103||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36834) 2000 SA106||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36835) 2000 SF109||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36836) 2000 SN109||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36837) 2000 SD110||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36838) 2000 SK110||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36839) 2000 SV110||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36840) 2000 SH112||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36841) 2000 SM113||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36842) 2000 SJ114||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36843) 2000 SW116||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36844) 2000 SG117||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36845) 2000 SX119||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36846) 2000 SC121||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36847) 2000 SD121||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36848) 2000 SV121||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36849) 2000 SL122||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36850) 2000 SZ122||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36851) 2000 SS123||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36852) 2000 SA124||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36853) 2000 SU124||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36854) 2000 SA125||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36855) 2000 SB125||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36856) 2000 SP125||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36857) 2000 SL126||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36858) 2000 SO127||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36859) 2000 SC136||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36860) 2000 SP136||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36861) 2000 SG137||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36862) 2000 SH140||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36863) 2000 SW142||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36864) 2000 SO144||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36865) 2000 SQ146||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36866) 2000 SG147||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36867) 2000 SA149||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36868) 2000 SP150||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36869) 2000 ST150||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36870) 2000 SU150||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36871) 2000 SV150||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36872) 2000 SB151||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36873) 2000 SD151||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36874) 2000 SF151||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36875) 2000 SS151||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36876) 2000 SS152||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36877) 2000 SX152||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36878) 2000 SV153||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36879) 2000 SM154||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36880) 2000 SP154||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36881) 2000 SX154||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36882) 2000 SW155||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36883) 2000 SN156||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36884) 2000 SN158||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36885) 2000 SO159||||27 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36886) 2000 SV161||||20 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (36887) 2000 SA162||||20 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 36888 Шкрабал (Skrabal)||||29 вересня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак,Петр Правец
|-
| (36889) 2000 SW166||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36890) 2000 SO167||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36891) 2000 SJ168||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36892) 2000 SB169||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36893) 2000 SA170||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36894) 2000 SK170||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36895) 2000 SL171||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36896) 2000 SQ171||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36897) 2000 SB172||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36898) 2000 SE172||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36899) 2000 SW172||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36900) 2000 SZ176||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

36800